Jonesboro ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Jonesboro (Arkansas)
Jonesboro (Georgia), ehemals Jonesborough
Jonesboro (Illinois)
Jonesboro (Indiana)
Jonesboro (Louisiana)
Jonesboro (Maine)
Jonesboro (Tennessee)
Jonesboro (Texas)

und der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:

Jonesborough (Nordirland)

Siehe auch:
 Jonesborough